Bernadette Kanter (1950- ), sculpteur française ;
 Enes Kanter (1992- ), joueur turc de basket-ball ;
 Gerd Kanter (1979- ), athlète estonien ;
 Hal Kanter (1918-2011), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Rosabeth Moss Kanter (1943- ), professeur en management des entreprises.

 Robert Kanters (1910-1985), écrivain belge.

Autre 
 Diminutif de Kanterbräu